Pjece har flere betydninger:

 Pjece (tryksag) – en lille ikke periodisk tryksag, der ikke er indbundet
 Pjece (våben) – er i artilleriet et stykke rørskyts med tilhørende understel samt hjul eller bælter.